«Социопа́т» (, дословно «Запу́танные») — американский драматический телесериал с элементами триллера, который транслировался на телеканале ABC Family 19 марта 2013 года по 1 апреля 2014 года.

13 августа 2014 года ABC Family объявил, что телесериал не будет продлён на второй сезон.

Сюжет 
Сюжет сериала вращается вокруг шестнадцатилетнего парня Дэнни Десаи (Эван Джогиа), который был обвинён в убийстве своей тёти, когда ему было одиннадцать лет. Проведя пять лет в колонии несовершеннолетних, он освобождается и возвращается в родной город Грин Гроув. Пытаясь возродить старую дружбу и борясь с осуждением сверстников, Дэнни становится главным подозреваемым в убийстве своей одноклассницы. Понимая, что город не заботится о поимке настоящего убийцы, а хотят просто повесить это преступление на него, Дэнни решает во что бы то ни стало очистить своё имя. В то же время он хранит страшную тайну, которую никому не открывал — причину, по которой он убил свою тётю.

В ролях

Основной состав 
 Эван Джогиа — Дэнни Десаи
 Кайли Банбери — Лейси Портер
 Мэдди Хассон — Джо Мастерсон
 Эштон Мойо — Рико
 Дениз Ричардс — Карен Десаи
 Кимберли Куинн — Тесс Мастерсон
 Сэм Робардс — Кайл Мастерсон

Второстепенный состав 

 Ти Джей Рамини — Викрам Десаи
 Каринн Мур — Реджина Крейн
 Грэй Дэймон — Арчи Йейтс
 Бриттани Каррен — Фиби Дейли
 Крис Зилка — Тайлер Льюис
 Джамила Веласкес — Сарита
 Джон Делука — Коул Фррелл
 Тодд Джулиан — Скотт Огден
 Кристофер Казинс — мэр Роллинс
 Робин Гивенс — Джуди
 Джессика Так — Глория Крейн
 Дайя Вайдя — Сэнди
 Аарон Хилл — Эдди
 Роб Чен — директор Марк Тенг
 Элай Генри — Даг
 Джек Фалахи — Чарли Макбрайд
 Синти Ву — Энди Денг
 Иван Сергей — Джек Тейлор
 Брианна Хоули — Уитни Тейлор
 Стэйси Хайдук — Мэрилин Росси
 Кэти Наджими — миссис Фиск
 Кейко Аджена — Эйприл Танака

Разработка и производство 
Первоначально телесериал имел название «Социо», но был переименован во время производственного периода в начале 2013 года. Зелёный свет пилотному эпизоду был дан в августе 2012 года, а спустя три месяца в октябре того же года, он был отснят в Нью-Йорке. В феврале 2013 года ABC Family заказал сериал. Съёмки начались 3 апреля 2013 года в Studio City в Лос-Анджелесе.

Шоу частично снято в Хадсон-Вэлли. Некоторые сцены сняты в небольшом городке Наяк, Нью-Йорк (в 35-и милях к северу от Манхэттена). «Пироги Джонни», где происходят многие сцены, является настоящей столовой, расположенной на Главной улице в Наяке.

Кастинг 
Мэдди Хассон и Кайли Банбери были взяты на роли Джо и Лейси соответственно в сентябре 2012 года. Спустя месяц было объявлено, что Эван Джогиа, Дениз Ричардс, Кимберли Куинн, Кэти Наджими и Грэй Дэймон будут играть Дэнни, Карен, Тесс, миссис Фиск и Арчи соответственно.

Эпизоды

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Драматические телесериалы США
Подростковые драмы США
Программы телеканала Freeform
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в штате Нью-Йорк
Телесериалы США, завершённые в 2014 году